Geitel ist der Familienname folgender Personen:

 August Geitel (1776–1832). deutscher Hofrat und Schriftsteller
 Hans Friedrich Geitel (1855–1923), deutscher Physiker
 Ignatius Geitel (1913–1985), deutscher Maler
 Klaus Geitel (1924–2016), deutscher Musikjournalist und Ballettkritiker

Siehe auch:
 Geidel
 Keitel